Plaats in Indonesië
 Tambakasri (Sumbermanjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tambakasri (Tajinan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java